Dennis Smit (* 18. Februar 1981 in Zwanenburg, Nordholland) ist ein niederländischer Radrennfahrer.

Dennis Smit begann seine Karriere 2003 bei dem niederländischen Radsportteam Van Vliet-EBH-Gazelle. In seinem ersten Jahr belegte er den zweiten Platz beim Grand Prix Istria 2. Ein Jahr später konnte er das Eintagesrennen Parel van de Veluwe für sich entscheiden. Zu Beginn der Saison 2007 gewann er den Ster van Zwolle.

Erfolge 
2007
 Ster van Zwolle

Teams 
 2003 
 2004 
 2005 
 2006 Ubbink-Syntec
 2007 Ubbink-Syntec
 2008 Ubbink-Syntec
 2012 
 2013 
 2014

Weblinks 
 

Radsportler (Niederlande)
Niederländer
Geboren 1981
Mann